Ричи, Дональд (1924—2013) — американский журналист, киновед и кинорежиссёр.
 Ричи, Дональд (1944—2018) — шотландский сверхмарафонец.